Dabajuro peut désigner :

Toponymes

Dabajuro : l'une des 25 municipalités de l'État de Falcón ;
 Dabajuro : ville et chef-lieu de la municipalité de Dabajuro dans l'État de Falcón ;

Homonymie de toponyme